Die Liste der deutschen Botschafter in Benin enthält die Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Benin. Sitz der Botschaft ist Cotonou.

Diplomatische Beziehungen zu Benin bestehen seit 1960.

Siehe auch 
 Botschafter der DDR in Benin

Weblinks 
 Website der Deutschen Botschaft Cotonou

Einzelnachweise 

!
Benin
Deutschland